El Gran Premio de Alemania de 1995 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 19 al 21 de mayo de 1995 en el circuito de Nürburgring.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Alemania de Motociclismo